NDA kan syfta på:

Nya Dagligt Allehanda – en konservativ daglig tidning som utgavs i Stockholm 1859–1944
Sekretessavtal – (engelska: Non-disclosure agreement (NDA)), ett juridiskt tystnadsavtal mellan minst två parter
NDA (låt) – en låt framförd av den amerikanska sångerskan Billie Eilish